2. Pokal Vitranc je med 2.-3. marcem 1963 gostil FIS 1A uradno tekmovanje v Kranjski Gori.

Uradni rezultati

Veleslalom 
2. marca je bil na sporedu veleslalom dolžine 2100 metrov in z višinsko razliko 500 metrov. 

Na progi z 64 vrati, ki jih je zakoličil Marjan Magušar je bila samo ena vožnja.

Start je bil na 6. stebru zgornjega dela žičnice na kraju, kjer se je družinska proga priključila in združila z standardnim Bukovniškim smukom z Vitranca. Nato se je proga nadaljevala po zgornjem delu smuka in po strmini za VSL v jeziku nad S-om, nato pa čez S v Brsnino, kjer je bil cilj pri seniku.

Slalom 
3. marca je potekal slalom pred 2.000 gledalci. Prvi tek je bil na progi "Bedanc", drugi pa na "Vitrancu". Obe z višinsko razliko 175 m.

Sklici

Pokal Vitranc
1963 v športu
1963 v Sloveniji

en:2nd Vitranc Cup (1963)